El término Potosí puede estar referido a:

Lugares

Bolivia 
 Departamento de Potosí, es un departamento boliviano.
 Potosí, ciudad de Bolivia, capital del departamento homónimo.
 Huayna Potosí: cerro al noroeste boliviano.
 Cerro de Potosí: el famoso cerro de plata boliviano.

México 
 San Luis Potosí, es un estado mexicano.
 San Luis Potosí es la ciudad capital del estado homónimo.
 Parque nacional El Potosí

Colombia 
 Potosí, municipio en el departamento de Nariño del sur de Colombia.

Nicaragua 
 Potosí, puerto del municipio de El Viejo, departamento de Chinandega.
 Potosí, municipio del departamento de Rivas.

Venezuela 
 Potosí, Pueblo de Potosí, en el estado Táchira.

Estados Unidos 
 Potosí, población del estado de Misuri.

Confederación Perú-Boliviana 
 Departamento de Potosí, antiguo departamento de segundo nivel.

Música 
 Potosí (canción), canción de la banda uruguaya La Vela Puerca.

Además 
 El Potosí, diario boliviano de la ciudad de Potosí.
 Potosí, moneda colonial de la Real Audiencia de Charcas.
 Potosí, película mexicana de 2013.
 Potosí, una marca registrada de ron mexicano.